

Történet 
Denót a JSConf EU 2018-on jelentette be Ryan Dahl „10 dolog, amit sajnálok a Node.js-ről” című előadásában. Beszédében Dahl megemlítette sajnálatát a Node.js-szal kapcsolatos kezdeti tervezési döntések miatt, és arra a döntésére összpontosított, hogy az API-tervezésben nem alkalmazza az ígéreteket, a GYP, a node_modules és a package.json örökölt buildrendszerek használatát, a fájl elhagyásával. kiterjesztések, varázslatos modulfelbontás index.js-szel és a V8 sandbox környezetének megtörése. Végül bemutatta a Deno prototípusát, amelynek célja a rendszerhívás-összerendelések üzenettovábbításon keresztül valósítható meg olyan szerializációs eszközökkel, mint a Protocol Buffers, és parancssori jelzők biztosítása a hozzáférés-vezérléshez.

A Deno eredetileg Go nyelven íródott, és protokollpuffereket használt a privilegizált (Go, rendszerhívási hozzáféréssel) és a privilegizált (V8) oldalak közötti sorosításhoz. A Go-t azonban hamarosan Rust váltotta fel a kettős futásidő és a szemétszállítási nyomás miatt. A Tokiót a libuv helyett aszinkron eseményvezérelt platformként vezették be, és a FlatBufferst a gyorsabb, "nulla másolat" szerializálás és deszerializálás érdekében, de később 2019 augusztusában a FlatBufferst eltávolították miután 2019 áprilisában közzétették azokat a benchmarkokat, amelyek a szerializálás jelentős többletköltségét mérték. 

A Go szabványos könyvtára mintájára szabványos könyvtárat 2018 novemberében hoztak létre, hogy kiterjedt eszközöket és segédprogramokat biztosítson, részben megoldva a Node.js függőségi fa robbanási problémáját. 

A hivatalos Deno 1.0 2020. május 13-án jelent meg. 

A Cloudflare Workers által ihletett Deno Deploy 2021. június 23-án jelent meg. A 2022. május 4-én bejelentett béta 4 javítja az irányítópultot és számlázási funkciókat ad hozzá. A Deno Deploy általános elérhetősége 2022 harmadik negyedévére várható. 

A Deno Fresh 1.0-t 2022. június 28-án jelentették be. Egy új teljes veremű webes keretrendszert tartalmaz a Deno számára, amely nulla JavaScriptet küld az ügyfélnek. A keretrendszernek nincs olyan összeállítási lépése, amely nagyságrendileg javítja a telepítési időt. Az 1.1-es verzió 2022. szeptember 8-án jelent meg.

Jegyzetek

Fordítás